Plurale di piazza
 Piazze – frazione di Artogne in provincia di Brescia
 Piazze – l'unica frazione di Cetona in provincia di Siena
 Piazze dei Teatri – complesso di piazze e strade di Reggio Emilia